Irazoqui ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Irazoqui (1944–2020), spanischer Schauspieler
 Sebastián Irazoqui (* 1969), argentinischer Rugby-Union-Spieler